Кизим Богдан (? — 1638) — київський козацький сотник.
 Кизим Володимир Іванович — декан факультету Київського національного університету будівництва і архітектури, кавалер ордена «За заслуги» II ступеня.
 Кизим Леонід Денисович (1941—2010) — радянський український космонавт.
 Кизим Микола Олександрович (* 1955) — науковець-економіст.
 Кизим Ігор Юрійович (* 1961) — український дипломат.
 Кізім Петро Анатолійович (1991—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Примітки